Zingler ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Singelmann.

 Albert von Zingler (1836–1891), preußischer Generalleutnant
 Alfred Zingler (1885–1944), deutscher Journalist und Politiker (SPD), Opfer der NS-Kriegsjustiz
 Franz Zingler (1922–1984), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Melitta Zingler (* 1945), österreichische Malerin
 Peter Zingler (1944–2022), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Rudolf von Zingler (1839–1920), preußischer General der Infanterie

Familienname
Deutscher Personenname